Теплоэлектроцентраль номер 10 может означать:

Иркутская ТЭЦ-10 (Ангарск)
Березниковская ТЭЦ-10 (Пермский край)
Советская ТЭЦ-10 (Калининградская область)